

Жанакала — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Жанакала — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область

Див. також 
 Жана-Кала